Председатель Совета министров СССР (аббр.: офиц. председатель  ; разг. председатель  ; ) — должность главы правительства СССР в период существования Совета Министров СССР с 1946 по 1991 годы.

Полномочия 
Назначение председателя Совета Министров СССР осуществлялось Верховным Советом СССР. В число полномочий председателя Совета Министров СССР входило следующее:
 руководство деятельностью правительства СССР;
 подбор кандидатур членов правительства для утверждения Верховным Советом СССР;
 внесение предложений в Верховный Совет СССР по назначению и освобождению от должности членов правительства (с утверждением Верховным Советом СССР или Президиумом Верховного Совета СССР);
 организация работы Совета Министров и его президиума и руководство их заседаниями;
 координация деятельности своих заместителей;
 обеспечение коллегиальности в работе правительства;
 представление СССР в международных отношениях;
 принятие в неотложных случаях решения по отдельным вопросам государственного управления.

14 октября 1964 года Пленум ЦК КПСС, освободивший Н. С. Хрущёва от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР, признал нецелесообразным в дальнейшем совмещения высшего партийного поста и должности главы правительства.

Несмотря на широкие полномочия, личная власть председателя Совета министров СССР была существенно ограничена. К примеру, председатель Совета Министров не обладал правом самостоятельно назначать и освобождать от должности членов правительства СССР — включая министров и председателей государственных комитетов — и других членов правительства; этим правом обладал Верховный Совет СССР (а в период между его сессиями — Президиум Верховного Совета). Назначение заместителей министров СССР, заместителей председателей государственных комитетов СССР и членов коллегий министерств и государственных комитетов, а также вопросы экономической политики страны и её реализация центральными органами государственного управления, являлись предметом коллегиального рассмотрения членами правительства. То же самое касалось решений о создании, реорганизации, упразднении, кадрах и деятельности подведомственных органов Совета Министров СССР, включая органы, создаваемые для систематической проверки исполнения решений правительства. Эти решения принимались не главой правительства единолично, а большинством голосов членов Совета Министров или его Президиума. Ограниченность влияния, которое глава советского правительства мог лично оказывать на деятельность членов правительства и правительственных учреждений, иллюстрируется словами А. Н. Косыгина, председателя Совета Министров СССР, одного из инициаторов экономической реформы 1965 года, сказанными в беседе с главой правительства Чехословакии Л. Штроугалом в 1971 году:
 Ничего не осталось. Всё рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду.

Список (с заместителями) 
Здесь приведены списки председателей Совета Министров СССР, первых заместителей и заместителей председателя Совета Министров СССР. Список председателей Совмина СССР приведён в хронологическом порядке. Для каждого председателя приведены алфавитные списки его первых заместителей и заместителей. Даты нахождения лица в должности указаны в круглых скобках.

См. также 
 Совет министров СССР
 Глава правительства СССР
 Председатель Совета народных комиссаров СССР
 Премьер-министр СССР

Примечания 

Списки министров СССР
Председатели Совета министров СССР
Должности СССР